Aceasta este lista celor 433 de '''comune din departamentul Aube din Franța.

(CAT) Communauté d'agglomération Troyenne, creată în 2000.

Aube